Philæ est une ancienne île d'Égypte submergée par le lac Nasser. Elle abritait un important complexe archéologique, comportant notamment :
 le temple de Philæ, dédié à Isis,
 l’obélisque de Philæ.
 « Philæ » est le nom abusivement donné à l'Île d'Aguilkia, où les reliques de la précédente ont été reconstruites ;
 Philae est un atterrisseur de la sonde spatiale Rosetta, nommé d'après l'obélisque ;
 Philae est le labrador de compagnie de l'ancien président français François Hollande depuis Noël 2014, en hommage à l'atterrisseur.

Voir aussi